Kolonos – sobborgo della città di Atene e, anticamente, demo in cui Sofocle ambientò l'opera Edipo a Colono
Kolonos – cantata composta nel 1901 da Flor Alpaerts